Йоган Давідссон (,  6 січня 1976, Єнчепінг) — колишній шведський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника. Грав за збірну команду Швеції.

Ігрова кар'єра
Хокейну кар'єру розпочав на батьківщині 1992 року виступами за команду ГВ-71.

1994 року був обраний на драфті НХЛ під 28-м загальним номером командою «Анагайм Дакс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 23 роки, захищав кольори команд ГВ-71, «Анагайм Дакс», «Нью-Йорк Айлендерс», ГІФК та «Еспоо Блюз».

Загалом провів 83 матчі в НХЛ, включаючи 1 гру плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за національну збірну Швеції.

Нагороди та досягнення 
Клубні
 Чемпіон Швеції в складі ГВ-71 — 1995, 2004, 2008, 2010.
 Чемпіон Фінляндії в складі ГІФК — 1998.
 Команда всіх зірок ШХЛ — 2002, 2003, 2004, 2007, 2008, 2010.
Збірні
 Чемпіон Європи з хокею серед юніорів 1993.
 Чемпіон Європи з хокею серед юніорів 1994.
 Найкращий нападник чемпіонату Європи — 1994.
 Срібний призер молодіжного чемпіонату світу 1994.
 Бронзовий призер молодіжного чемпіонату світу 1995.
 Срібний призер молодіжного чемпіонату світу 1996.
 Команда усіх зірок, обрана ЗМІ молодіжного чемпіонату світу 1996. 
 Бронзовий призер чемпіонату світу 2002.
 Срібний призер чемпіонату світу 2003.
 Срібний призер чемпіонату світу 2004.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Посилання
 
 

Шведські хокеїсти
Гравці збірної Швеції з хокею
Хокеїсти ГВ-71
Хокеїсти «Анагайм Дакс»
Хокеїсти «Нью-Йорк Айлендерс»
Хокеїсти ГІФК
Хокеїсти «Еспоо Блюз»
Хокеїсти АХЛ‎
Задрафтовані «Анагайм Дакс»